Anjou Klemencia (1293–1328), Franciaország és Navarra királynéja, „Martell” Károly calabriai herceg lánya és I. Károly (Róbert) magyar király húga
Anjou Klemencia (1362 előtt–1419 előtt/után), Amendolea úrnője, Tarantói Lajos nápolyi király természetes lánya